Paarung bezeichnet:

 die Zusammenstellung eines Paars
 den Vorgang des Paarens, siehe Begattung
 einen Begriff aus der Graphentheorie, siehe Matching (Graphentheorie)
 in der Mathematik eine Bilinearform

Siehe auch:

 Paarbildung (Begriffsklärung)
 Paarungen, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1967